Borek kan syfta på följande platser:

Polen 

 Borek Wielki, ort, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat ropczycko-sędziszowski, 
 Borek (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat bocheński, 
 Borek (kulle), Masoviens vojvodskap, Powiat sokołowski, 
 Borek Wielkopolski (kommunhuvudort), Storpolens vojvodskap, Powiat gostyński, 
 Borek (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat kartuski,

Tjeckien 

 Borek (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Borek (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Borek (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Borek (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 49,07, long 15,46), 
 Borek (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 49,02, long 14,50), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar